Plusieurs familles nobles ont portées ou portent le nom du Plessis souvent suivi d'un nom de terre.

Maison du Plessis de Richelieu 

La famille du Plessis de Richelieu est une famille éteinte de la noblesse française originaire de Touraine qui s'est distingué par les fonctions ecclésiastiques occupées par ses membres.

Elle a été illustrée par Armand Jean du Plessis de Richelieu, appelé également cardinal ministre de Richelieu (1585-1642) : ministre de Louis XIII et représentant le plus illustre de la famille Richelieu, le premier à porter le titre de duc de Richelieu.

La famille du Plessis de Richelieu s'éteint en 1653 dans les mâles.

Famille du Plessis de Grenédan 

La famille du Plessis de Grenédan, ou du Plessis-Mauron de Grenédan, est une famille originaire de Bretagne dont la filiation est suivie depuis le XVe siècle. Le chef de cette famille porte un titre de Marquis depuis 1744.

Famille du Plessis-Giffart 

La famille du Plessis-Giffart est une famille originaire de Bretagne dont la filiation est suivie depuis le XIVe siècle. 

Cette famille est éteinte depuis le XVIIe siècle.

Famille du Plessis d'Argentré 

La famille du Plessis d'Argentré est une famille originaire de Bretagne dont la filiation est suivie depuis le XIVe siècle. 

Elle porte un titre de Marquis depuis 1819.

Famille du Plessis de Jarzé 

La famille du Plessis d'Argentré est une famille originaire de Bretagne dont la filiation est suivie depuis le XIVe siècle.

Famille du Plessis-Chatillon 
La famille du Plessis-Chatillon est une famille originaire du Maine dont la filiation est suivie depuis le XVe siècle.

Elle porte D'argent à trois quintefeuilles de gueules.

Famille du Plessis-Quinquis 
La famille du Plessis-Quinquis est une famille originaire de Bretagne dont la filiation est suivie depuis le XVIIe siècle.

Elle porte D'argent au sautoir accompagné de trois quintefeuilles et en pointe d'une molette le tout de gueules.

Notes et Références 

Liste de familles nobles françaises homonymes